Roland Lombardi, né à Marseille en 1975, est un historien français.

Il est surtout connu pour être un consultant et un analyste spécialiste des relations internationales, particulièrement sur la région du Maghreb et du Moyen-Orient, ainsi que des problématiques de géopolitique, de sécurité et de défense.

Biographie 

En parallèle à ses activités professionnelles, il reprend des études d’histoire en 2005, tout en se spécialisant sur le Moyen-Orient. En 2009, son master de recherche est encadré par Robert Ilbert, Professeur à l’Université d’Aix Marseille I. Son mémoire s’intitule : « Israël et la guerre d’Algérie (1954-1962), regard et implication de l’État hébreu dans le conflit ». Il est publié aux éditions Prolégomènes en 2009 et réédité en 2015 avec pour titre : Israël au secours de l’Algérie française, l’État hébreu et la guerre d’Algérie (1954-1962).

En , il devient docteur en histoire après avoir soutenu sa thèse, dirigée par le Professeur Philippe Cassuto et intitulée : Les relations franco-israéliennes pendant la guerre du Liban (1975-1990), au travers de la politique arabe de la France initiée à partir de 1962.

De  à , il est chercheur associé à l’IREMAM (Institut de Recherches et d’études sur le monde arabe et musulman) d’Aix Marseille Université. Par ailleurs, il est depuis 2012, membre actif de l’Association Euromed-IHEDN et Consultant géopolitique indépendant, associé au groupe d’analyse de JFC conseil fondé par le contre-amiral (2S)  Jean-François Coustillière.

C’est en tant que consultant expert, qu’il effectue diverses missions d’analyse et de consultance en risques-pays sur le Maghreb et le Moyen-Orient et qu’il apporte son concours auprès de différents organismes, centres de recherches, d’entreprises et groupes, privés et publics, français et étrangers.

Il est régulièrement sollicité par des médias français et étrangers (Radio Notre-Dame, RFI, Le Point, 20 Minutes, Atlantico, La Vie, Valeurs actuelles, L’Humanité, Mediaterranee, France 24, TV5 Monde, ABC (Espagne), Il Foglio (Italie) , I24news, RT France, Sputnik, 54 États (Afrique), Algérie360, Le360Afrique…). 

Il est éditorialiste et analyste à GlobalGeoNews. 

Auteur de nombreux articles et analyses, il est contributeur régulier pour des sites d'information comme notamment HuffPost Maghreb, Econostrum, Casbah Tribune (Algérie), Kapitalis (Tunisie), The Times of Israel (Israël), Atlantico ou Le Figaro.

Publications

Ouvrages 
 Poutine d'Arabie, comment et pourquoi la Russie est devenue incontournable en Méditerranée et au Moyen-Orient, (Préface de Jean-François Coustillière), VA Editions, 2020, 198 p. 
 Les Trente Honteuses, la fin de l'influence française dans le monde arabe et au Moyen-Orient ,(Préface d' Alain Chouet) VA Editions, 2020, 430 p. 
 Le Golfe persique, Nœud gordien d'une zone en conflictualité permanente, Sous la direction de Roland Lombardi, l'Harmattan, 2020, 200 p. 
 Israël au secours de l'Algérie française, l'État hébreu et la guerre d'Algérie (1954-1962), Editions Prolégomènes, 2009, Réédité en 2015, 146 p.

Ouvrages collectifs 
 La guerre d’Algérie revisitée. Nouvelles générations, nouveaux regards. Sous la direction d’Aïssa Kadri, Moula Bouaziz et Tramor Quemeneur, aux éditions Karthala, . ()
 Gaz naturel, la nouvelle donne, Frédéric Encel (dir.), Paris, PUF, .

Notes et références

Liens externes 
 
 

Historien français du XXIe siècle
Naissance en janvier 1975
Naissance à Marseille